Védrine bezeichnet:

 Hubert Védrine (* 1947), französischer sozialistischer Politiker und ehemaliger Außenminister
 La Voiture Électrique Védrine, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Pseudonym von Carlos Hernández (Musikmanager) und seiner Frau, siehe Ópera Flamenca
 Jules Védrine, französischer Flugpionier